

Квалификация 
Матчи квалификационного турнира прошли с 8 по 11 февраля 2011 года в Академии снукера, Шеффилд, Англия.

* Матчи состоялись в Ньюпорте.

Сенчури-брейки

Квалификация 

 143 Барри Хокинс
 137 Джеймс Макбейн
 137 Патрик Уоллес
 128 Энтони Хэмилтон
 125 Иан Маккалох
 125, 102 Райан Дэй
 124, 101, 100 Джек Лисовски
 124 Сяо Годун
 124 Дэвид Гилберт
 119 Джейми Джонс
 111 Джо Джогия
 110 Джимми Робертсон
 107, 103 Джимми Уайт
 105 Кулдеш Джохал
 103 Энтони Макгилл
 103 Доминик Дэйл
 102 Джо Перри
 100 Джейми Бёрнетт

 Основной турнир 
 147 Стивен Хендри
 139 Доминик Дэйл
 137, 129, 109, 105 Стивен Магуайр
 136, 132, 120 Джон Хиггинс
 133 Мэттью Стивенс
 130 Нил Робертсон
 125, 103 Дин Цзюньхуэй
 120, 108, 100 Марк Уильямс
 120 Джейми Коуп
 118 Алистер Картер
 115 Питер Эбдон
 113, 109 Райан Дэй
 102 Найджел Бонд
 102 Марк Селби
 100 Ронни О'Салливан

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о квалификации на Global Snooker 
 Отчёт об основной стадии турнира на Global Snooker 
 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
2011 год в снукере
2010-е годы в Уэльсе
Спортивные соревнования в Ньюпорте
Спорт в Великобритании в 2011 году
Февраль 2011 года